(540) Розаму́нда () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу S. Он был открыт 3 августа 1904 года немецким астрономом Максом Вольфом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль и назван в честь героини одноимённой пьесы , к постановке которой Франц Шуберт написал увертюру. Относится к семейству Флоры.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Объекты, названные в честь литературных героев